Namialo steht für:

 eine Stadt in Mosambik, siehe Namialo
 ein Fluss bei der Stadt, siehe Rio Namialo